Voici une liste d'amas ouverts, triée ces derniers en fonction de leur nom, des coordonnées équatoriales, de la constellation, de la magnitude apparente et de leur diamètre en minutes d'arc (').

Il existe plus de  connus et leur nombre serait au moins dix fois plus élevé. La demi-vie d'un amas ouvert se situe entre 150 et 800 millions d'années, selon sa densité initiale.

Notes et références

Voir aussi 

 Amas ouvert
 Liste d'amas globulaires
 Liste d'amas stellaires
 Liste d'amas

amas ouvert